Тере́нтий Дми́триевич Дериба́с () — руководящий деятель ВЧК-ОГПУ-НКВД, революционер, большевик, комиссар государственной безопасности 1-го ранга (26 ноября 1935 года). Начальник УНКВД Дальневосточного края. Расстрелян в 1938 году, реабилитирован посмертно.

Биография 

Терентий Дмитриевич Дерибас родился 28 марта 1883 года в селе Успенское Екатеринославской губернии в семье украинского зажиточного крестьянина-казака. По собственным словам, происходил из потомков крепостных крестьян деревни Иосифа де Рибаса в Херсонской губернии — Дерибасовки.

В 1903 году закончил Кременчугское реальное училище, в 1904 году вступил в РСДРП. Принимал участие в революции 1905—1907 годов. Вёл пропаганду среди рабочих и казаков, руководил рабочей дружиной. Во время стычки с местными черносотенцами был ранен.

В 1905 году был арестован и осуждён на три года ссылки в Туринский уезд Тобольской губернии, откуда бежал, а в 1907 году — в Обдорск-Салехард.

С 1911 по 1917 годы Дерибас работал бухгалтером, канцеляристом и чертежником в городе Троицке (Оренбургская губерния). Стал одним из организаторов захвата власти большевиками в Оренбургской губернии, затем вёл борьбу за её удержание на Южном Урале. В том же году стал секретарём парткома.

В 1918 году был выбран на должности председателя и комиссара юстиции Оренбургской следственной комиссии.

С 27 июля 1918 года — заведующий отделом страхования и член Уральской областной коллегии при Уральском Областном контролере. С сентября по октябрь того же года работал секретарём Уральской коллегии госконтроля. В ноябре 1918 года вступил в ВЧК и Красную армию, был начальником политотдела нескольких дивизий.

В 1920 году — председатель Павлодарского ревкома и бюро РКП(б), руководитель массовых расстрелов офицеров, казаков и «классовых врагов» в Павлодаре и Троицке. В декабре 1920 года Дерибас назначен заместителем уполномоченного 4-го отделения Секретного отдела ВЧК, с 1921 по 1922 годы работал начальником отделения Секретного отдела ВЧК. Принимал участие в подавлении вооруженных антибольшевистских восстаний, в том числе Кронштадтского и Тамбовского.

25 мая 1923 года назначен начальником Секретного отдела ГПУ — ОГПУ СССР, а 30 июля 1927 года — первым помощником начальника Секретно-оперативного управления ОГПУ. В 1929 году Дерибас переведён на Дальний Восток в качестве полномочного представителя ОГПУ СССР.

В 1931 году назначен членом коллегии ОГПУ-НКВД СССР. С октября 1933 года руководил строительством силами заключенных Байкало-Амурской магистрали. С 10 июля 1934 года — начальник УНКВД на Дальнем Востоке и начальник особого отдела ОКДВА. В том же году избран кандидатом в члены ЦК ВКП(б). В 1930-х годах являлся одним из разработчиков и руководителем контрразведывательной операции «Маки-Мираж» на Дальнем Востоке, предотвратившей нападение Квантунской армии. По отзывам коллег по ОГПУ-НКВД, был невысокого роста и большим любителем отборных матерных ругательств.

Опала, арест и расстрел 
Постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) от 8 мая 1937 года смещён с поста начальника Управления НКВД по Дальневосточному краю и отозван в распоряжение НКВД СССР. По приезде в Москву нового назначения не получил. Арестован 12 августа 1937 года. Обвинён в «шпионаже, сочувствии троцкизму и организации заговоров в органах НКВД и РККА». Имя Дерибаса было включено в расстрельные списки «Москва-центр» от 1 ноября 1937 г. («Быв.члены и кандидаты ЦК ВКП(б)»- за 1-ю категорию Молотов,Сталин, Ворошилов, Каганович, Жданов), и список «Москва-центр» за 26 июля 1938 года — за 1-ю категорию Сталин, Молотов. 29 июля 1938 года приговор формально утверждён Военной коллегией Верховного суда СССР и Дерибас в тот же день был расстрелян вместе с группой осужденных ВКВС СССР из руководящих чинов РККА и ВМФ СССР, среди которых были его коллеги по НКВД СССР И. М. Леплевский и П. Ф. Булах. Место захоронения -спецобъект НКВД «Коммунарка».
Реабилитирован посмертно ВКВС СССР 31 декабря 1957 года.

Семья 
 Жена (с 1910) — Нина Ивановна Рождественская, профессиональная революционерка, секретарь окружной партийной организации
 Сын — Александр Терентьевич Дерибас. Арестован УНКВД ДВк. Внесен в сталинский расстрельный список от УНКВД ДВк за 9 февраля 1938 г. по 1-й категории («за» Сталин, Молотов).
 Сын — Андрей Терентьевич Дерибас (21 мая 1908 — 1986) — деятель железнодорожного транспорта СССР, , лауреат премии Совета Министров СССР.
 Внук — Андрей Андреевич Дерибас (1931—2021) — советский и российский учёный в области и и физики взрыва, доктор физико-математических наук, лауреат Ленинской премии (1962).
 Жена — Юлия Фёдоровна Дерибас-Очканова (1911, Одесса — ?), до замужества была оперативной сотрудницей Дерибаса, арестована 28 октября 1937, 31 июля 1938 года осуждена на 8 лет ИТЛ как ЧСИР, срок отбывала в АЛЖИРе, освобождена 29 октября 1945
 Сын — Герман Терентьевич Дерибас (р. 10 февраля 1937).

Звания 
 Комиссар государственной безопасности 1 ранга (26 ноября 1935 года)

Награды 
 орден Ленина (№ 3172, 14 февраля 1936 года, в связи с 15-летием пограничной охраны);
 Орден Красного Знамени (12 декабря 1927 года, в связи с 10-летием органов ВЧК-ОГПУ);
 Орден Красного Знамени (№ 13511, 20 декабря 1932 года, в связи с 15-летием органов ВЧК-ОГПУ);
 знак «Почётный работник ВЧК-ГПУ (V)» № 9 [166] (декабрь 1922 года);
 боевое оружие (пистолет системы «Маузер») от Коллегии ОГПУ СССР (1924 год);
 юбилейный жетон «В память 10-летия ОГПУ» (14 декабря 1927 года);
 знак «Почётный работник ВЧК-ГПУ (XV)» (приказ ОГПУ № 1179/с от 20 декабря 1932 года).

Память 
 В Хабаровске, на входе в штаб пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО (ул. Постышева, 4), установлена в 1976 году мемориальная доска, текст которой гласит:

 В Павлодаре, в советское время в честь Терентия Дерибаса была названа одна из важных улиц города, переименование состоялось только в апреле 2016 года.
 В Троицке Челябинской области одна из важных улиц города названа именем Т. Д. Дерибаса
 В литературе — Эд. Арбенов, М. Писманик. «В шесть тридцать по токийскому времени», Николаев С. «Маки-мираж».

Примечания

Литература 
 Петров Н. В., Скоркин К. В. Кто руководил НКВД 1934—1941: Справочник. Общ. Мемориал, РГАСПИ, ГАРФ; Под ред. Н. Г. Охотина и А, Б. Рогинского. — М.: Звенья, 1999. — 504 с., стр. 173—174. (о Дерибасе Т. Д.).
 Буяков А. М. Ведомственные награды ВЧК-НКВД. 1922—1940 гг. Ч.I. Ведомственные награды ВЧК-ОГПУ (1922—1932). — Владивосток: Изд. «Комсомолка-ДВ», 2002. — 114 с., стр. 39.
 Буяков А. М. Ведомственные награды ОГПУ-НКВД. 1932—1940 г. г. Ч. II. Знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ (XV)». — Владивосток: Русский Остров, 2008. — 504 с., ил., стр. 122.
 Музалевский М. В. Почетные чекисты: 1923—1932. Кн. 1. А-Л. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: РИЦ Кавалеръ, 2010. — 168 с. (Историческая библиотека Кавалеръ, вып. № 15-б), стр. 88-89.
 Музалевский М. В. Почетные чекисты: 1932—1939. Кн. 1. А-Д. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: РИЦ Кавалеръ, 2010. — 188 с. (Историческая библиотека Кавалеръ, вып. № 21-а), стр. 166—167.
 Хабаровские чекисты. История в документах и судьбах. 90-летию управления ФСБ России по Хабаровскому краю посвящается. Авт.-сост. А. С. Колесников. Под общ. ред. С. А. Демина. — Хабаровск: Частная коллекция, 2011. — 208 с., ил., стр. 170.

Ссылки 
 [www.pseudology.org/colonels/Deribas_TD.htm Терентий Дмитриевич Дерибас]
 Т. Д. Дерибас
 Дерибас из рода «чекистов»
 http://stalin.memo.ru/spiski/pg04122.htm 
 http://stalin.memo.ru/spiski/pg09214.htm
 https://www.sakharov-center.ru/asfcd/martirolog/?t=page&id=6294
 http://stalin.memo.ru/spiski/pg06417.htm

Казнённые политики СССР
Чекисты
Члены Коллегии ОГПУ
Персоналии:Хабаровск
Большевики
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Комиссары государственной безопасности 1-го ранга
Посмертно реабилитированные в СССР
Ссыльные в Тюменской области
Выпускники Кременчугского реального училища
Репрессированные члены особых троек НКВД СССР
Репрессированные сотрудники НКВД
Казнённые в 1938 году